Mužská dvouhra Australian Open 1983 probíhala v závěru listopadu a první polovině prosince 1983. Do singlové soutěže travnatého australského tenisového grandslamu, hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu, nastoupilo devadesát šest hráčů. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace včetně čtyř tzv. šťastných poražených. Dvojnásobným obhájcem titulu byl Američan Johan Kriek, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Mats Wilander. 

Po experimentu z roku 1982 se formát zápasů třetího a čtvrtého kola vrátil ke standardu utkání na tři vítězné sety.

Vítězem se stal 19letý pátý hráč žebříčku Mats Wilander ze Švédska, který ve finále za 1.50 hodiny zdolal československou světovou jedničku Ivana Lendla po třísetovém průběhu 6–1, 6–4 a 6–4. Vybojoval tak druhý grandslamový titul, po triumfu na French Open 1982, a získal částku 77 500 amerických dolarů. Naopak Lendl odešel poražen i ze čtvrtého kariérního finále majoru a navázal na dvě prohry z US Open i pařížského French Open. Na čele žebříčku ATP  jej po skončení vystřídal John McEnroe.

Ve finále převažovaly výměny od základní čáry, typické pro antuku a nikoli trávu. Úvodní čtyři gemy trvaly 17 minut. Ve třetím z nich byla odehrána nejdelší výměna čítající 29 úderů a trvající 95 sekund. Lendlovo podání bylo nestabilní. Navzdory deseti esům zahrál sedm dvojchyb, a to převážně v klíčových momentech. Ve druhé sadě prohospodařil náskok gemů 4–2 po prolomeném servisu. Za stavu her 4–5 ve třetím setu odvrátil tři mečboly, než Wilander duel ukončil. 

Wilander pak o dva týdny později odehrál na témže dvorci Kooyong Stadium jako člen švédského týmu finále Davis Cupu 1983 proti Austrálii.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open
Tenis v roce 1983